Поло има више значења:
 Поло
 Поло (Илиноис)
 Поло (Мисури)